3 miejscowości w Polsce: 
 Suczki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk 
 Suczki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Suczki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo